Каллипп, Калипп может означать:

 Каллипп (тиран) — тиран Сиракуз приблизительно в 354 — 352 до н. э.
 Каллипп (370—300 до н. э.) — древнегреческий астроном.
  — 76-летний цикл.
  — афинский стратег, в 279 году до н. э. в Фермопильском сражении сдерживал нашествие галлов во главе с Бренном.
 Калипп (лунный кратер) — ударный кратер на Луне.
  — борозда на Луне.

См. также 
 Каллиопа (значения)